Leppäjärvi kan syfta på: 
 Leppäjärvi (sjö i Enare, Lappland, Finland), insjö i Enare, Lappland, Finland,  (30 ha)
 Leppäjärvi (insjö i Idensalmi och Pielavesi, Norra Savolax, Finland), insjö i kommunerna Idensalmi och Pielavesi i landskapet Norra Savolax, Finland,  (33 ha)
 Leppäjärvi (ort i Enontekis, Lappland, Finland), ort i Enontekis, Lappland, Finland.